Blanes steht für:

 Blanes, eine Stadt in der spanischen Provinz Girona

Blanes ist der Familienname folgender Personen:

 Jonathan Blanes (* 1987), uruguayischer Fußballspieler
 Juan Manuel Blanes (1830–1901), uruguayischen Künstler

Siehe auch:
 Planes